Andrea Raggi (né en 1984), footballeur italien ;
 Antonio Raggi (1624-1686), sculpteur italien ;
 Battina Raggi († 1747), femme noble italienne ;
 Lorenzo Raggi (1615-1687), cardinal italien ;
 Nicolas Raggi (1790-1862), sculpteur français d'origine italienne ;
 Ottaviano Raggi (1592-1643), cardinal italien ;
 Raffaele Raggi (1653-1712), évêque d'Aléria en Corse ;
 Virginia Raggi (née en 1978), avocate et femme politique italienne ;
 Zenza Raggi (né en 1970), acteur marocain.

Voir aussi
 Paradisier de Raggi, une espèce d'oiseaux.